Hans Öberg, né le  à Hemlingby en Suède et mort le  à Gävle, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Biographie

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1947-1948 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 10 || 17 || - || 17 || - || || || || ||
|-
| 1948-1949 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 12 || 15 || - || 15 || - || || || || ||
|-
| 1949-1950 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 10 || 8 || - || 8 || - || || || || ||
|-
| 1950-1951 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 10 || 13 || - || 13 || - || || || || ||
|-
| 1951-1952 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 10 || 11 || - || 11 || - || || || || ||
|-
| 1952-1953 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 12 || 8 || - || 8 || - || || || || ||
|-
| 1953-1954 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 10 || 15 || - || 15 || - || || || || ||
|-
| 1954-1955 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 10 || 19 || - || 19 || - || || || || ||
|-
| 1955-1956 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 10 || 5 || - || 5 || - || || || || ||
|-
| 1956-1957 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 14 || 19 || - || 19 || - || || || || ||
|-
| 1957-1958 || Gävle GIK || Division 1
|| 14 || 25 || 6 || 31 || - || 6 || 3 || 1 || 4 || -
|-
| 1958-1959 || Gävle GIK || Division 1
|| 14 || 24 || 3 || 27 || - || 6 || 3 || 0 || 3 || -
|-
| 1959-1960 || Gävle GIK || Division 1
|| 14 || 11 || 11 || 22 || - || || || || ||
|-
| 1960-1961 || Gävle GIK || Division 1
|| - || 11 || - || 11 || - || || || || ||
|-
| 1961-1962 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 21 || 19 || 8 || 27 || - || || || || ||
|-
| 1962-1963 || Gävle GIK ||  Division 1
|| 21 || 13 || 10 || 23 || - || || || || ||

Trophées et honneurs personnels 
 1957 : remporte le Guldpucken.
 1963 : remporte le Rinkens riddare.

Notes et références 

Naissance en novembre 1926
Naissance à Gävle
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Attaquant de hockey sur glace
Décès en mars 2009
Décès à 82 ans
Décès à Gävle
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1956
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois